Husky steht für:
 Siberian Husky, Hunderasse 
 Alaskan Husky, Gruppe verschiedener Zuchtlinien von Schlittenhunden
 

Husky ist der Familienname folgender Personen:
 Ferlin Husky (1925–2011), US-amerikanischer Country-Sänger
 Milton J. Husky (1922–1970), US-amerikanischer Soldat und Politiker

Husky ist Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Husky Dome, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Husky Heights, Gebirge in der Ross Dependency, Antarktika
 Husky-Massiv, Gebirgsmassiv im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Husky-Pass, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika

Husky, Weiteres:
 Aviat Husky, Flugzeug
 Hillman Husky, britischer Pkw
 Husky (Band), australische Indie-Folk-Band
 Husky Energy, kanadisches Energieunternehmen
 Husky (Spielzeugauto), ein ehemaliger Markenname für Spielzeugautos
 Husky VMMD, Militärfahrzeug zur Suche und Beseitigung von Sprengminen
 Operation Husky, alliierte Invasion auf Sizilien

Siehe auch:
 Schlittenhund – Übersicht zu Hunderassen